Walki o Bobrujsk (1918) – walki stoczone przez I Korpus Polski w Rosji pod dowództwem generała Józefa Dowbora-Muśnickiego z oddziałami sowieckimi podczas I wojny światowej.
 Bitwa pod Bobrujskiem (1919) – walki polskiej 1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich z sowiecką 10 Dywizją Strzelców toczone w pierwszym roku wojny polsko-bolszewickiej.